Payá ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Payá (* 1971), spanischer Automobilrennfahrer
 Oswaldo Payá (1952–2012), kubanischer Politaktivist